Menominee bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Menominee (Illinois)
 Menominee (Michigan)
 Menominee (Wisconsin), Town(ship) im Menominee County, Wisconsin

Fließgewässer:
 Menominee River, Grenzfluss zwischen den US-Bundesstaaten Michigan und Wisconsin
 Menominee River (Mississippi River), in Illinois
 Little Menominee River, in Illinois und Wisconsin

Sonstiges:
 Menominee (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm
 Menominee (Sprache), indigene Sprache aus der Familie der Algonkin-Sprachen
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Signal Electric Manufacturing Company

Siehe auch:
 Menominee County
 Menominee Township